David J. Francis
 David J. Francis (aktor)
 David Francis (aktor)